Robert Plank ist der Name folgender Personen:

* Robert Plank (Kommunalbeamter) (1889–1949), deutscher Kommunalbeamter in Nürnberg
 Robert Plank (Sozialarbeiter) (1907–1983), austroamerikanischer Psychologe und SF-Autor